Шкель — фамилия. Известные носители:
 Шкель, Фридрих Людвиг
 Шкель, Штеффен